Олимпиадовка — название населённых пунктов на Украине:

 Олимпиадовка — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Олимпиадовка — село в Драбовском районе Черкасской области.